Pematang Bandar (plaats), een plaats in Indonesië
Pematang Bandar (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing